Чи́слов — фамилия.

Известные носители:
 
 Числов, Константин Андреевич — капитан рыболовного траулера «Николай Вилков», Герой Социалистического Труда.
 Числов, Максим Игоревич (род. 1993) — российский баскетболист.